Strandby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Strandby (Esbjerg) – en bebyggelse og et ejerlav i Treenigheds Sogn, Esbjerg Kommune
 Strandby (Frederikshavn Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Elling Sogn, Frederikshavn Kommune
 Strandby (Hylleholt Sogn) – en bebyggelse i Hylleholt Sogn, Faxe Kommune
 Strandby (Hårby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hårby Sogn, Assens Kommune
 Strandby (Lønborg Sogn) – en bebyggelse i Lønborg Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Strandby (Marstal Sogn) – en bebyggelse i Marstal Sogn, Ærø Kommune
 Strandby (Rømø Sogn) – en bebyggelse i Rømø Sogn, Tønder Kommune
 Strandby (Stauning Sogn) – en bebyggelse i Stauning Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Strandby (Toreby Sogn) – en bebyggelse i Toreby Sogn, Guldborgsund Kommune
 Strandby (Tranekær Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tranekær Sogn, Langeland Kommune
 Strandby (Vester Ulslev Sogn) – en bebyggelse i Vester Ulslev Sogn (Guldborgsund Kommune)
 Strandby (Vesthimmerlands Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Strandby Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Strandby (Østerlarsker Sogn) – en bebyggelse i Østerlarsker Sogn, Bornholms Regionskommune